Гусейн Ибрагимов:
 Ибрагимов, Гусейн Мамедали оглы (1919—2008) — азербайджанский писатель.
 Ибрагимов, Гусейн Рустам оглы (род. 1954) — азербайджанский нефтяник, депутат Верховного Совета СССР.